Seaforth bezeichnet 

geographische Orte

 Loch Seaforth, See zwischen Lewis und Harris auf den Äußeren Hebriden vor Schottland, Großbritannien, Vereinigtes Königreich
 Seaforth Island, unbewohnte Insel der Inselgruppe der Äußeren Hebriden vor Schottland, Großbritannien, Vereinigtes Königreich
 Seaforth Island (Australien), unbewohnte Insel der Inselgruppe Lindeman Islands vor dem Great Barrier Reef, Queensland, Australien
 Seaforth River, in den Tamatea / Dusky Sound mündender Fluss auf der Südinsel Neuseelands
 Seaforth (Jamaika), Ort in Jamaika
 Seaforth (Merseyside), Teil des Metropolitan Borough of Sefton, Merseyside, bei Liverpool, England, Großbritannien, Vereinigtes Königreich
 Seaforth (Minnesota), Ort im Redwood County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Seaforth (North Carolina), Ort im Chatham County, North Carolina, Vereinigte Staaten 
 Seaforth (Ontario), Ort im Huron County, Ontario, Kanada
 Seaforth (Queensland), Ort nördlich von Mackay, Queensland, Australien
 Seaforth (Sydney), Ortsteil von Sydney, New South Wales, Australien
 Seaforth (Bahnhof), Bahnstation an der Armadale Line in Perth, Western Australia

andere Verwendung

 Earl of Seaforth, britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland (1623) und in der Peerage of Ireland (1771)
 Seaforth Highlanders, schottisches Regiment der britischen Armee
 Seaforth (Schiff), britisches Passagierschiff
 Seaforth Highlander (Versorgungsschiff), Versorgungsschiff, siehe Ocean Ranger